Meisterlin ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Meisterlin (1789–1847), Finanzminister im Kurfürstentum Hessen
 Sigismund Meisterlin (um 1435 – vermutlich nach 1497), deutscher Humanist und Historiker